Јунуен има више значења:

 Јунуен, Ел Хаб (Сучијате), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Јунуен, Исла Јунуен (Паскуаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику